Die Saison 2019/20 war die 29. Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Meister wurde der Titelverteidiger SC Bad Königshofen, aus der 2. Bundesliga waren im Vorjahr der SV Medizin Erfurt und der SV Weißblau Allianz Leipzig aufgestiegen. Aus der 2. Bundesliga West wollte kein Verein das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Während Leipzig den Klassenerhalt erreicht, musste Erfurt zusammen mit dem SV 1920 Hofheim und den Karlsruher Schachfreunden direkt wieder absteigen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2019/21 (Frauen).

Termine 

Die ersten acht Runden fanden statt am 14. und 15. September, 14. und 15. Dezember 2019, 1., 2., 15. und 16. Februar 2020 und wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt. Die letzten drei Runden sollten vom 30. April bis 2. Mai 2020 zentral in Berlin ausgetragen werden, wurden aber wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt. Es war erst geplant, die Wettkämpfe vom 25. bis 27. September 2020 dezentral zu spielen, diese Termine wurden jedoch zunächst im August 2020 auf den 27. bis 29. November 2020 verlegt. Im Oktober 2020 wurden auch diese Termine abgesagt und eine Austragung der letzten drei Runden vom 14. bis 16. Mai 2021 zentral in Berlin angekündigt. Auch diese Termine wurden abgesagt, letztendlich wurden die letzten drei Runden dezentral vom 3. bis 5. September 2021 gespielt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht beim Deutschen Schachbund

Einzelnachweise 

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 2019
bundesliga 201921 Frauen
bundesliga 201921 Frauen
Sportsaison 2019/20
Sportsaison 2020/21